У́лица Во́инов-Интернационали́стов — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Баларусь 
 Улица Воинов-Интернационалистов — улица в Витебске.

Россия 
 Улица Воинов-Интернационалистов — улица в Апатитах.
 Улица Воинов-Интернационалистов — улица в Новочебоксарске.
 Улица Воинов-Интернационалистов — улица в Люберцах.
 Улица Воинов-Интернационалистов — улица в Йошкар-Оле
 Улица Воинов-Интернационалистов — улица в Вязьме

Украина 
 Улица Воинов-Интернационалистов — улица в Мелитополе.